Piłka nożna w Polsce - sezon 2005/2006

Rozgrywki ligowe 
 Mistrz Polski: Legia Warszawa
 Wicemistrz Polski: Wisła Kraków
 Zdobywca Pucharu Polski: Wisła Płock
 start w eliminacjach Ligi Mistrzów: Legia Warszawa
 start w Pucharze UEFA: Wisła Kraków, Zagłębie Lubin, Wisła Płock
 start w Pucharze Intertoto: Lech Poznań (pierwotnie Amica Wronki, lecz po połączeniu Amiki i Lecha w rozgrywkach wystartował Lech Poznań)

Orange Ekstraklasa 
Zobacz więcej: I liga polska w piłce nożnej (2005/2006)

Przypisy

II liga 
Zobacz więcej: II liga polska w piłce nożnej (2005/2006)

Uwaga: Piast Gliwice przystąpił z 10 punktami ujemnymi na koncie.
 
Uwaga: Po rundzie jesiennej Kujawiak Włocławek zmienił nazwę na Zawisza Bydgoszcz SA i przeniósł się do Bydgoszczy.

III liga 
Zobacz więcej: III liga polska w piłce nożnej (2005/2006)

IV liga 
Zobacz więcej: IV liga polska w piłce nożnej (2005/2006)

IV liga polska w piłce nożnej w sezonie 2005/2006 podzielona jest na 19 grup. Rozgrywki podlegają pod wojewódzkie związki piłki nożnej. Zwycięzcy każdej z grup (oprócz Wielkopolski, Małopolski i Górnego Śląska) uzyskują awans do III ligi, zaś zwycięzcy z województw, gdzie są dwie grupy IV ligi, grają w barażu o wejście do wyższej klasy rozgrywkowej.

 Puchar Polski w piłce nożnej (2005/2006)

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Sezony piłki nożnej w Polsce
2005 w polskim sporcie
2006 w polskim sporcie
Rozgrywki piłkarskie w Polsce